Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Breteuil – Eure
 Cantone di Breteuil – Oise